Екатери́на Рома́нова:
 Романова, Екатерина Иоанновна (1915—2007) — княжна, последний член Российского Императорского Дома.
 Романова, Екатерина Павловна (1788—1819) — Великая княжна, в первом браке принцесса Ольденбургская, во втором — королева Вюртемберга.
 Романова, Екатерина Эдуардовна (род. 1969) — адвокат, ведущая телепередачи «Давай разведёмся!».